Адам де Уэллс (; 22 июля 1304 — 24/28 февраля 1345) — английский аристократ, 3-й барон Уэллс с 1320 года. Принадлежал к рыцарскому роду, представители которого владели землями в Линкольншире и Нортумберленде, был вторым сыном Адама де Уэллса, 1-го барона Уэллса, и Джоан Энгейн. В 1320 году, после смерти старшего брата Роберта, унаследовал семейные владения и титул. Был женат на Маргарет Бардольф, дочери Томаса Бардольфа, 2-го барона Бардольфа, и Агнес Грандисон. В этом браке родились дочь Элизабет (жена Роджера ла Варра, 3-го барона де Ла Варра) и сын Джон (1334—1361).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Уэллс
Бароны Англии XIV века
Уэллсы